AABC steht für:
 Akademischer Alpenclub Bern
 Akademischer Alpenclub Basel
 Archives d’Art contemporaine Belgique
 Association of Accredited Certification Bodies
 Australian Association of Clinical Biochemists
 African Association of Central Banks

Abkürzung